

Toponyme

Portugal 
 Albergaria-a-Velha, ville et municipalité située dans le district d'Aveiro ;
 Albergaria-a-Velha, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
 Albergaria da Serra (auparavant nommée « Albergaria das Cabras »), paroisse civile de la municipalité d'Arouca, située dans le district d'Aveiro ;
 Albergaria dos Doze, paroisse civile de la municipalité de Pombal, située dans le district de Leiria ;

Italie 
 Albergaria, un quartier de Palerme en Sicile.